Star't peut faire référence à :
 Star't le nom commercial des transports en commun de Thonon-les-Bains ;
 Star't un service de covoiturage organisé dans le cadre du service des transports en commun de l'agglomération rennaise.